Esta é a lista de comunidades no Quebec que têm o status legal de cidade (ville, em francês), conforme definido pelo Ministério de Assuntos Municipais, Regiões e Ocupação de Terra da província canadense de Quebec.

Observe que, embora os termos "city" (que em inglês significa: cidade com uma população considerável) e "town" (que significa: pequena cidade) sejam usados no nome da categoria devido ao uso comum em inglês, Quebec não contém nenhuma "city" sob a sua lei atual; esta lista inclui todos as "villes", independentemente de serem referidas como "cities" ou "towns" por falantes de inglês.

Lista

Ver também 
Quebec
Lista de cidades do Canadá
Lista de regiões do Quebec

Listas do Canadá
Listas de cidades
Cidades do Quebec